Burnham pode se referir a

Pessoas 
James Burnham, teórico político e ativista norte-americano.

Bandas 

Burnham, banda norte-americana.

Lugares
Burnham, uma cratera da Lua.

No Canadá :
Burnham, Saskatchewan

Na Inglaterra:
Burnham (Buckinghamshire)
Burnham Beeches in Buckinghamshire
Burnham-on-Crouch in Essex
Burnham Green, Hertfordshire
Burnham, Lincolnshire
Burnham Deepdale in Norfolk
Burnham Market in Norfolk
Burnham Norton in Norfolk
Burnham Overy in Norfolk
Burnham Thorpe in Norfolk
Burnham-on-Sea in Somerset

Na Nova Zelândia:
Burnham, New Zealand base militar.

Nos Estados Unidos:
Burnham, Illinois
Burnham, Maine
Burnham, Pennsylvania
Mount Burnham

Associações 
Burnham Football Club
Burnham railway station
Burnham Ramblers F.C. football team
The Norfolk Burnhams:

Outros
Burnham Institute for Medical Research.

Desambiguação